Dolly Sisters steht für:

 Dolly Sisters, ungarisch-amerikanische Zwillings-Tänzerinnen, Sängerinnen und Schauspielerinnen
 The Dolly Sisters (Film), philippinischer Film von 1964
 Dolly Sisters (Film), US-amerikanischer Film von 1945